

Geografia 
 Langford – città del Canada
 Langford – villaggio inglese del Bedfordshire
 Langford – parrocchia civile inglese dell'Essex
 Langford – parrocchia civile inglese del Nottinghamshire
 Langford – parrocchia civile inglese dell'Oxfordshire
 Langford – città statunitense in Dakota del Sud

Persone 
Bonnie Langford (1964) – attrice e ballerina britannica
Frances Langford (1913-2005) – cantante e comica statunitense
James Langford Stack (1860-1928) – golfista statunitense
Jeremy Langford (1991) – giocatore di football americano statunitense
Josephine Langford (1997) – attrice australiana
Katherine Langford (1996) – attrice australiana
Keith Langford (1983) – cestista statunitense
Kevin Langford (1985) – cestista statunitense, fratello di Keith
Larry Langford (1946-2019) – politico statunitense
Matthew Langford Perry (1969) – attore statunitense con cittadinanza canadese
Romeo Langford (1999) – cestista statunitense
Sam Langford (1883-1956) – pugile canadese

Altro 
Catherine Langford – personaggio del film Stargate e della serie televisiva Stargate SG1